Il singolare del torneo di tennis Challenger of Santa Clarita 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frédéric Niemeyer che ha battuto in finale Benjamin Becker 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (quarti di finale)
 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Kevin Kim (primo turno)
 Alex Bogdanović (quarti di finale)

 Jeff Morrison (secondo turno)
 Rik De Voest (secondo turno)
 Ilija Bozoljac (semifinali)
 Zack Fleishman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Santa Clarita 2006